Belomestnoje (district Belgorodski) - dorp in de Russische oblast Belgorod
 Belomestnoje (district Novooskolski) - dorp in de Russische oblast Belgorod
 Belomestnoje (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Belomestnoje (Orjol) - sloboda in de Russische oblast Orjol
 Belomestnoje (Toela) - dorp in de Russische oblast Toela